famille
 famille Ababou, une famille originaire de Tamjount dans le Rif central au Maroc dont les ramifications traditionnelles se retrouvent dans tout le Nord du Maroc jusque dans l'ouest algérien ;

personnalités
 Hassan Ababou, une personnalité politique marocaine ;
 M'hamed Ababou (1938-1971), le plus jeune officier supérieur marocain de l'armée ;
 Mohamed Ababou (1934-1976), un officier supérieur de l'armée marocaine ;
 Mohand ben Messaoud Ababou (fin du XIX siècle-1977), un seigneur féodal, vétéran de la guerre du Rif et figure de l'indépendance marocaine ;
 Thami Ababou (2 moitié du xix siècle-1942), un grand propriétaire terrien et une des plus grandes fortunes marocaines.